Iskra (in kyrillischer Schrift: Искра bzw. Іскра) ist in nahezu allen slawischen Sprachen (u. a. im Polnischen, im Russischen und im Bulgarischen) das Wort für Funke. Es bezeichnet

Geographie:

Bulgarien:
 Iskra (Burgas), einen Ort in der Oblast Burgas

Russland:
 Iskra (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Iskra (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Iskra (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Iskra (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1928: Kindschen (Gut), 1928 bis 1946 Groß Kindschen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Iskra (Chomutowka), Dorf im Rajon Chomutowka, Oblast Kursk
 Iskra (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Iskra (Leningrad), Wohnplatz in der Oblast Leningrad
 Iskra (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Iskra (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Iskra (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Iskra (Stawropol), Siedlung in der Region Stawropol
 Iskra (Wladimir), Siedlung in der Oblast Wladimir
 Iskra (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Ukraine:
 Iskra (Krasnohwardijske), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske
 Iskra (Isjum), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Iskra (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Nowoschukiw

Segelschiffe, Flugzeuge und Satelliten:
 Iskra (Schiff, 1917), einen Dreimastschoner, von 1928–1940 und 1948–1977 Segelschulschiff der polnischen Marine
 Iskra (Schiff, 1982), eine Barkentine, ab 1982 Segelschulschiff der polnischen Marine
 PZL TS-11 Iskra oder PZL TS-11, ein bis 1987 produziertes polnisches Schulflugzeug
 Iskra (Satellit), eine Serie sowjetischer Amateurfunksatelliten

Unternehmen:
 Iskra (Elektrotechnik), ehemaliger jugoslawischer bzw. slowenischer Elektrotechnikkonzern
 Iskra (Maschinenbau), russisches Maschinenbauunternehmen in Kumertau
 Iskra (Schweißgeräte), russisches Unternehmen in Perwouralsk, das Schweißgeräte herstellt
 Iskra (Zünder), russisches Unternehmen in Nowosibirsk, das Zünder herstellt

Weitere:
 Iskra (deutsche Band), eine Hamburger Band
 Iskra (kanadische Band), eine kanadische Band
 Iskra (politische Gruppe), kommunistische Gruppe aus Frankfurt (Oder)
 Iskra (russische Zeitung), eine russische Zeitung von 1900 bis 1903
 Iskra (serbischsprachige Zeitung), eine 1949 gegründete faschistische serbische Zeitung
 Iskra (Fotokamera), eine Kamera des Herstellers KMZ, verkauft unter dem Markennamen Zenit
 Operation Iskra, ein russisches Militärunternehmen im Zweiten Weltkrieg
 Iskra (Sekt), ein bulgarischer Schaumwein